Alexandre Schumacher (Salvador, 28 de setembro de 1974) é um ator, locutor e cantor brasileiro. Bastante conhecido no universo do teatro, Alexandre começou sua carreira de ator por acaso. Descobriu o curso Todo Mundo Faz Teatro, em Salvador, que despertou seu interesse pela arte e o levou a procurar a profissionalização na Universidade Federal da Bahia.

Carreira

Televisão

Cinema

Teatro 
 2003 - Ópera do Malandro - Max Overseas
 1998 - O Ébrio - Vicente Celestino
 1999 - Os Cafajestes
 1997 - Morte e Vida Severina - Severino
 1997 - Ventania - Elvis

Ligações externas 
 Site oficial

Naturais de Salvador
Cantores da Bahia
Atores da Bahia